Die UCI-Straßen-Weltmeisterschaft 1924 fand am 2. August in Paris statt. Wie in den Vorjahren beteiligten sich nur Amateurfahrer.

Rennverlauf 
Es war eine Strecke von 180 Kilometern zu fahren. Schnellster mit einem Stundenmittel von 32,7 Kilometern war der neue Weltmeister, der erst 20-jährige französische Lokalmatador André Leducq. Unter den 21 Platzierten befand sich kein deutscher Fahrer.

Endergebnis

Weblinks

Siehe auch 
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1924

Radrennen 1924
1924
Radsportwettbewerb in Paris